Szwajcaria:
 Studen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Studen – miejscowość w gminie Nottwil, w kantonie Lucerna
 Studen – miejscowość w gminie Unteriberg, w kantonie Schwyz, w okręgu Schwyz